

Бель-Гейвен — місто в окрузі Аккомак, штат Вірджинія
 Бель-Гейвен — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія